Somló István (1902–1971) Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgató
 Somló István (1946–2012) Déryné-díjas színész